Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Orithye fille d'Érechthée, enlevée par Borée ;
 Orithye fille de Cécrops, épouse de Macédon ;
 Orithye, une Amazone, fille de Marpésia ;
 Orithye, une Néréide ;
 Orithye, une nymphe, citée par Antoninus Liberalis comme étant la grand-mère d'Adonis.

Notes 

Homonymie mythologique